Geinbrug N236 (ook Geinboogbrug), brug in Provincialeweg over het Gein in Driemond, Amsterdam
 Geinbrug, oude benaming van het dorp Driemond, sinds 1966 deel van gemeente Amsterdam
 bushalte Geinbrug van GVB Amsterdam, op Provincialeweg bij Begraafplaats Driemond

Zie ook 
 SV Geinburgia, voetbalvereniging in Driemond, Amsterdam